Иоганн Книф (, 20 апреля 1880 — 6 апреля 1919) — немецкий революционер, преподаватель и редактор.

Был школьным учителем, вступил в СДПГ. Призванный в немецкую армию в начале Первой мировой войны в августе 1914 года, был освобождён после перенесенного нервного срыва на Западном фронте. Убеждённый противник правых в СДПГ, приветствовал голосование Карла Либкнехта против военных кредитов в рейхстаге в декабре 1914 года. Стал лидером левых радикалов в Бремене к концу 1915 года. С февраля 1918 года находился под домашним арестом в Берлине, пока не был освобожден Ноябрськой революцией 1918 года.

Соратник Розы Люксембург и Карла Либкнехта, примкнул к «Союзу Спартака» и стал одним из основателей Коммунистической партии Германии, но отказался участвовать в её учредительном съезде. Руководил созданным под его руководством в 1918 году союзом «Коммунистов-интернационалистов Германии» («Internationalen Kommunisten Deutschlands, IKD»). Несмотря на серьёзное физическое истощение, был народным комиссаром Бременской советской республики. Умер от осложнений, перенеся не менее пяти операций на аппендицит.

Литература 
 Артемов В. А. Иоганн Книф. М.: Мысль, 1990

Персоналии по алфавиту
Революционеры Германии
Коммунисты Германии
Члены Коммунистической партии Германии
Члены Социал-демократической партии Германии